Die World Series 1972 war die 69. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Oakland Athletics, und der Champion der National League, die Cincinnati Reds, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 14. und endete am 22. Oktober 1972. Sieger durch einen 4:3-Sieg wurden die Oakland Athletics, die damit ihre insgesamt sechste Meisterschaft erringen konnten.

Als MVP der Serie wurde Oaklands Catcher Gene Tenace ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 14. Oktober 1972 im Riverfront Stadium in Cincinnati, Ohio

Spiel 2 
Sonntag, 15. Oktober 1972 im Riverfront Stadium in Cincinnati, Ohio

Spiel 3 
Mittwoch, 18. Oktober 1972 im RingCentral Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 4 
Donnerstag, 19. Oktober 1972 im RingCentral Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 5 
Freitag, 20. Oktober 1972 im RingCentral Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 6 
Samstag, 21. Oktober 1972 im Riverfront Stadium in Cincinnati, Ohio

Spiel 7 
Sonntag, 22. Oktober 1972 im Riverfront Stadium in Cincinnati, Ohio

Weblinks 
 Die World Series 1972 auf mlb.com
 Die World Series 1972 bei baseball-reference
 Die World Series 1972 bei baseball-almanac

1972
Baseball 1972
Sportveranstaltung in Cincinnati
Sportveranstaltung in Oakland
Cincinnati Reds
Oakland Athletics